Whitin ist der Name von

 James Whitin (1814–1902), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Paul Whitin (1767–1831), US-amerikanischer Industriepionier
 Sarah Elizabeth Whitin (1836–1917), US-amerikanische Stifterin und Amateurastronomin
 Thomson M. Whitin (* 1923), US-amerikanischer Ökonom